Durant les tentatives d'invasions mongoles du Japon, deux batailles se déroulèrent dans la baie de Hakata :
La première bataille de la baie de Hakata, en 1274, est aussi connue sous le nom de bataille de Bun'ei.
La seconde bataille de la baie de Hakata,  en 1281, est aussi connue sous le nom de bataille de Kōan.

Fukuoka